

Cinema
The Clock – film muto statunitense del 1917 diretto da William Worthington
L'ora di New York (The Clock) – film statunitense del 1945 diretto da Vincente Minnelli

Televisione
The Clock – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1949 al 1952

Altro
The Clock – personaggio dei fumetti creato da George Brenner apparso per la prima volta nel 1936

Pagine correlate 
 Clock (disambigua)